Feldt är ett svenskt efternamn som kan stavas på olika sätt (bland annat Fält och Fälth). 

Den 31 december 2013 var följande antal personer per stavningsvariant bosatta i Sverige:

 Fält 1 811,
 Feldt 743,
 Fäldt 676,
 Fälth 377,
 Felt 13,
 Feld 9.

Tillsammans blir detta 3 629 personer. Med vissa stavningsvarianter (Feld, Feldt, Felt) förekommer det också på andra språk. Med flera stavningar har det använts som svenskt soldatnamn.

Personer med efternamnet Feldt eller med varianter av detta namn

 Axel Fält (1883–1944), svensk småbrukare och politiker (socialdemokrat)
 Birger Fält (född 1968), svensk idrottare (gång och skidlöpning)
 Elias Fälth (född 1981), svensk ishockeyspelare
 Ephraim Porter Felt (1868–1943), amerikansk entomolog (tvåvingespecialist)
 Felicia Feldt (född 1967), svensk författare och manusförfattare
 Friedrich Gustaf Feldt (1729–1787), svensk konstnär
 Fritz Feld (1900–1993), tysk-amerikansk skådespelare
 Harald Fälth (född 1947), svensk jurist, diplomat och politiker (socialdemokrat)
 Ingemar Fälth (född 1933), svensk kompositör, sångtextförfattare och byrådirektör
 Janne Feldt (1929–1997), svensk arkitekt
 Jesper Feldt (född 1978), svensk skådespelare
 Jindřich Feld (1925–2007), tjeckisk tonsättare
 Johan Fält, skådespelare, regissör och musiker 
 Jon Fält (född 1979), svensk jazzmusiker (slagverkare)
 Karin Fälth-Magnusson (född 1949), svensk professor i pediatrik och prorektor
 Kjell-Olof Feldt (född 1931), svensk politiker (socialdemokrat)
 Kurt Feldt (1887–1970), tysk militär
 Lars-Erik Fälth (född 1951), svensk politiker (centerpartist)
 Linus Feldt (född 1969), spel- och apputvecklaree och företagsledare
 Maarit Feldt-Ranta (född 1968), finländsk politiker (socialdemokrat)
 Maria Fälth (född 1963), svensk politiker (kristdemokrat)
 Mark Felt (1913–2008), amerikansk agent och tjänsteman (kodnamn: ”Deep Throat”)
 Reine Feldt (1945–1986), svensk fotbollsspelare och journalist
 Thobias Fäldt (född 1978), svensk fotograf
 Wasti Feldt (1929–2012), svensk pingstpastor, musiker och sångare

Se även 
 Fält

Källor

Svenska efternamn
Tyska efternamn
Soldatnamn